L'Odet est un cours d'eau breton

Onomastique 
Odet est un prénom usité plutôt sous l'Ancien Régime, notamment porté par :
Odet d'Aydie, comte de Comminges, connétable de France et conseiller du roi Louis XI.
Odet de Foix, vicomte de Lautrec, maréchal de France (1483 - 1583) 
Odet de Coligny, cardinal de Châtillon (1517 - 1571)
Odet de Turnèbe, dramaturge du 
Odet de Selve (1504 - 1563) est un diplomate français.
Odet-Julien Leboucher, (1744 - 1826), est un historien français.

Voir aussi 
Marie Joseph Alphonse Pellion dit Odet-Pellion, (1796 - 1868), vice-amiral, est un marin français.
Odet l'Homer est un auteur français de jeux de société
Odet est un village belge de la commune de Clavier

Autres 
 OCB, acronyme de Odet-Cascadec-Bolloré, est une marque française de papier à cigarette du groupe Bolloré.